Александри́йский протоко́л (араб. بروتوكول الإسكندرية) — документ, принятый 7 октября 1944 года в Александрии по итогам встречи представителей пяти арабских государств (Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Сирия), которым они постановили создать межарабскую организацию. На основании этого Соглашения в 1945 году была образована Лига арабских государств.

Содержание 
Соглашение провозглашало равенство всех государств-членов будущей организации.

Главными её целями назывались укрепление взаимоотношений между арабскими странами, координация их политических шагов на международной арене, а также совместные оборонительные действия в случае агрессии против какой-либо из стран-участниц.

Лига арабских государств
Арабский мир
История Александрии
Октябрь 1944 года
Международные договоры XX века
1944 год в политике
Международные договоры Египта
История Иордании
Международные договоры Ирака
Международные договоры Ливана
Международные договоры Сирии